After the Fog – film del 1929 diretto da Leander De Cordova
After the Fog – documentario del 2007 diretto da Jay Craven e Sascha Stanton Craven